Akajaure kan syfta på ett antal svenska insjöar:

Akajaure (Arjeplogs socken, Lappland, 737147-161156), sjö i Arjeplogs kommun,  (1,7 km²)
Akajaure (Arjeplogs socken, Lappland, 737448-156533), sjö i Arjeplogs kommun,

Se även
Akkajaure

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn